Выборы Президента США 2020 года в Коннектикуте состоялись во вторник, 3 ноября 2020 года, в рамках президентских выборов 2020 года в Соединённых Штатах Америки. Избиратели Коннектикута назначили выборщиков, которые представили их голос в Коллегии выборщиков 14 декабря 2020 года. Коннектикут имеет 7 голосов выборщиков..

В 2020 году Джо Байден одержал уверенную победу в Коннектикуте..

История 
Коннектикут вошёл в состав Соединённых Штатов Америки в январе 1788 года и участвовал во всех 58 президентских выборах.

С 1930-х до начала 2000-х годов штат имел восемь голосов выборщиков, но в 2004 году их число сократилось до семи.

Были периоды, когда население Коннектикута отдавало победу республиканцам. Однако на последних семи выборах штат стал демократическим и в настоящее время не относится к колеблющимся штатам.

В 2016 году Хиллари Клинтон опередила Дональда Трампа примерно на 13,5%.

Опросы

Результаты

Кандидаты от Демократической и Республиканской партий США

Кандидаты от третьих партий США

Примечания 

Политика Коннектикута
События в Коннектикуте
Коннектикут